Exposición Regional de Agricultura, Industria y Artes de 1867, per iniciativa de Vicente Lassala i Felicísimo Llorente, instal·lada a l'antic convent de Sant Joan de la Ribera de València. S'hi presentaren produccions del País Valencià, Múrcia i Albacete.
 Exposición Regional de Agricultura, Industria y Artes de 1867, per iniciativa d'Elías Martínez i Ramón Puchol, instal·lada als jardins del Reial entre els mesos de juliol i octubre 1883
 Exposició Regional Valenciana del 1909.